Superligaen (2004/2005) była 93. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna FC København. Nowym mistrzem Danii został zespół Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Superligaen

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Danii
2005 w Danii